Дже́тро:

 Джетро (Jethro) — мужское имя, например:
 Талл, Джетро (1674—1741) — английский агротехник и изобретатель, научный теоретик сельского хозяйства.
 Скиннер, Джетро (род.1977) — британский актёр.
 Джетро — персонаж серии компьютерных игр.
 ДЖЕТРО (JETRO; с 1958; Токио) — японская организация содействия развитию внешней торговли.

См. также 
 «Джетро Талл» (с 1967) — британская рок-группа.
 Итро